«I Got You» (Я поддержу тебя) — песня американо-албанской исполнительницы и автора Биби Рексы, вышедшая 28 октября 2016 года. Золотой статус в Австралии, Канаде, Франции и США.

История 
Первая версия видеоклипа было снято самой Рексой и оказалось слишком сексуальным из-за своего содержания. Она сказала затем радио-ди-джею: «Это было на самом деле слишком сексуально, поэтому мне пришлось избавиться от него». Официальное и уже второе музыкальное видео «I Got You» было клипмейкером Dave Meyers и вышло 6 января 2017 года на YouTube, собрав более 200 млн просмотров. Наряды, которые она носила в музыкальном видео журналисты Billboard сравнивали с американской моделью Кайли Дженнер.

Список треков 

 Digital download
 «I Got You» — 3:11

 Digital download (Cheat Codes remix)
 «I Got You» (Cheat Codes remix) — 3:19

 Digital download (акустическая версия)
 «I Got You» (акустическая версия) — 3:12

 Digital download (Remixes EP)
 «I Got You» (Cheat Codes Remix) — 3:19
 «I Got You» (Party Pupils Remix) — 3:11
 «I Got You» (SNBRN Remix) — 3:18
 «I Got You» (The White Panda Remix) — 3:09

Участники записи 

 Биби Рекса — вокал
 Captain Cuts — все инструменты, продюсирование
 Jose Balabuer — звукорежиссёр
 Chris Gehringer — мастеринг
 David Rodriguez — звукорежиссёр
 Sasha Samsonova — фотографии

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2016 года
Синглы Warner Bros. Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Биби Рексы